Johann Gernler ist der Name folgender Personen:

* Johann Gernler (Geistlicher) (1583–1656), Schweizer Geistlicher